Преображе́нская у́лица— улица в Восточном административном округе города Москвы на территории района Преображенское. Является продолжением ул.Стромынки после Матросского моста.
Расположена между Преображенской наб. и Преображенской площадью. Нумерация домов ведётся от Преображенской наб. (от реки Яуза).
Названа по своему местонахождению в бывшем с. Преображенское.

Происхождение названия 
Названа так по находившемуся в этой местности старинному селу Преображенское.

История 
Возникла в XVII в. в селе Преображенском, на дороге в село Черкизово. В XIX в. в районе Преображенской улицы находились владения фабрикантов Котовых, дома Ольгинского детского приюта и Екатерининской богадельни. В 1933—39 построен жилой д. 2 фабрики «Освобождённый труд» (архитектор А.М. Файфель), в 1936—1938 и 1953—54 — дома 5—7.

Здания и сооружения 
 Матросский мост.
 Всего: 8 домов.

По нечётной стороне:

 № 5/7
 вл5ас1
 № 7ас1
 № 7с1

По чётной стороне:

 № 2
 № 2к1
 № 4
 № 6

Транспорт 
 По улице проходят трамваи 4л, 4п, 7, 13 и автобусы т14, т32, т41, 86, 171, 716, н15.
Ближайшая станция метро — .

Ссылки 
 Карты Яндекс  — Преображенская улица
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ: Преображенская улица
 
 Преображенская улица: учреждения и организации. 
 Интересные места и события на карте
 Фото Преображенской улицы

Примечания